Marshall Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Marshall Island (Delaware)
 Marshall Island (Maine)
 Marshall Island (New Jersey)
 Marshall Island (Oregon)
 Marshall Island (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Marshallinseln, Inselstaat im Pazifik